Zásada ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Zásada, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou
Zásada, Ortsteil von Pěnčín u Turnova, Okres Liberec
Zásada u Rašovic, Ortsteil von Kadaň, Okres Chomutov 
Zásada, abgebaggertes Dorf bei Málkov u Chomutova, Okres Chomutov

Zásada steht für:
 Johann Čuch von Zásada (tschechisch: Jan Čuch ze Zásady; † um 1408), von 1380 bis 1399 Untermarschall und später Hofmarschall des römisch-deutschen Königs Wenzel von Luxemburg sowie Vorsitzender der Landparlamente

Siehe auch:
 Zasada